Braddan peut désigner :
 Braddan, une paroisse administrative de l’île de Man ;
 Braddan, une paroisse insulaire de l’île de Man.